Geografie van de Verenigde Staten

Zie ook 
Richland County – doorverwijspagina